5/9 kan syfta på:

 5 september
 9 maj (amerikanskt datumformat)